iSelect (или iSelectBowie) — сборник песен Дэвида Боуи, первоначально был выпущен 29 июня 2008 года, исключительно на территории Великобритании и Ирландии.

Диск представляет собой сборник любимых песен, составленный лично Дэвидом Боуи, первоначально его можно было получить исключительно как подарочное приложение к британской газете Mail On Sunday, в номере от 29 июня 2008 года. Примечательно, что единственным хитом на этой компиляции была песня «Life on Mars?».

Об альбоме 
Боуи избегал стандартного шаблона подборки песен для сборников типа Greatest Hits и вместо этого выбирал свои любимые песни, среди них были только три сингла («Life on Mars?», «Loving the Alien» и «Time Will Crawl»). Кроме того, версия композиции «Time Will Crawl» была ремиксом, с несколькими заново записанных частями, в попытке переосмыслить кое-что из мастериала Боуи, выпущенного на альбоме Never Let Me Down, который сам Боуи, определил для себя, как разочаровывающий.

Это единственный релиз, содержащий композицию «Some Are», которая была недоступна с середины 1990-х годов, за исключением переиздания альбома Low в 1991 году, на который она попала в качестве бонус-трека. В сборник также присутствует попурри из композиций «Sweet Thing», «Candidate» и репризы «Sweet Thing», в виде одного трека, а не отдельных песен, как это было на предыдущей CD-версии пластинки Diamond Dogs.

Сборник также содержит тизер-трек объединеняющий «Intro» и композицию «Hang On to Yourself» из альбома Live Santa Monica '72, официального переиздания бутлега Santa Monica '72.

Коммерческий релиз 
В связи с большим спросом на лонгплей, лейблы Virgin/EMI выпустили альбом на компакт-диске в США и Канаде, 14 октября 2008 года . Оформление совпадает с оригиналом выпущенным газетой Mail On Sunday за исключением того, что он продавался в стандартном сидибоксе и содержал буклет с текстами песен, которые были опубликованы в газете.

Список композиций 
 «Life on Mars?» (из альбома Hunky Dory) — 3:49
 «Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing (Reprise)» (из альбома Diamond Dogs) — 8:47
 «The Bewlay Brothers» (из альбома Hunky Dory) — 5:23
 «Lady Grinning Soul» (из альбома Aladdin Sane) — 3:51
 «Win» (из альбома Young Americans) — 4:44
 «Some Are» (бонус-трек переиздания альбома Low, 1991 года) — 3:13
 «Teenage Wildlife» (из альбома Scary Monsters (and Super Creeps)) — 6:51
 «Repetition» (из альбома Lodger) — 3:01
 «Fantastic Voyage» (из альбома Lodger) — 2:54
 «Loving the Alien» (из альбома Tonight) — 7:08
 «Time Will Crawl (MM Remix)» (оригинальная версия, из альбома Never Let Me Down) — 4:54
 Содержит 30 секунд тишины в конце песни.
 «Hang on to Yourself (Live)» (из альбома Live Santa Monica '72) — 3:06

Примечания

Ссылки 
 iSelect рецензия на сайте Discogs

Сборники EMI Records
Сборники на английском языке
Сборники Дэвида Боуи